Сальгар () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Юго-западная Антьокия.

История 
До прихода испанцев территорию муниципалитета населяли представители индейских племён :es:Emberá и :es:Catíos. Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 29 марта 1880 года. Муниципалитет Сальгар был выделен в отдельную административную единицу в 1903 году.

В мае 2015 года город был сильно повреждён , в результате которого погибли минимум 78 человек и около 40 получили ранения.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в гористой местности Западной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 50 километров к юго-западу от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1400 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Сальгар граничит на северо-западе с муниципалитетом Уррао, на северо-востоке — с муниципалитетом Конкордия, на востоке — с муниципалитетами Венесия и Тарсо, на юго-востоке — с муниципалитетом Пуэблоррико, на юге — с муниципалитетом Сьюдад-Боливар, на западе — с территорией департамента Чоко. Площадь муниципалитета составляет 418 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 17 804 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,8 % от населения Сальгара, женщины — соответственно 48,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 64,2 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 35,8 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 77,7 %.

Экономика 
Основу экономики Сальгара составляет сельскохозяйственное производство.
45,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 25,2 % — предприятия сферы обслуживания, 13,5 % — промышленные предприятия, 15,8 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия